Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК Украины, укр. Центральна виборча комісія України, ЦВК) — постоянно действующий государственный коллегиальный орган Украины, наделённый полномочиями по организации подготовки и проведения выборов в органы государственной власти. Местонахождением комиссии является столица государства — город Киев.

ЦИК Украины состоит из 17 членов, которых утверждает Верховная рада Украины. Срок полномочий члена комиссии составляет семь лет. Данный орган является юридическим лицом и имеет печать со своим наименованием.

Действующий состав ЦИК Украины 
 Олег Диденко — председатель комиссии
 Сергей Дубовик — заместитель председателя комиссии
 Виталий Плукарь — заместитель председателя комиссии
 Елена Гатауллина — секретарь комиссии

члены комиссии:
 Оксана Боярчук
 Юрий Буглак
 Андрей Гевко
 Виктория Глущенко
 Виталий Грень
 Андрей Евстигнеев
 Ирина Ефремова
 Александра Кармаза
 Павел Любченко
 Юрий Мирошниченко
 Владимир Перепелюк
 Сергей Постивой
 Юрий Фрицкий

Предыдущий состав, который обеспечил проведение очередных президентских и внеочередных парламентских выборов в 2019 году, проработал менее года и был досрочно распущен парламентом в соответствии со статьёй 31 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» 13 сентября 2019 года.

Председатели ЦИК 
 Иван Емец — с ноября 1993 года по ноябрь 1997 года
 Михаил Рябец — с ноября 1997 года по февраль 2004 года
 Сергей Кивалов — с февраля по декабрь 2004 года
 Ярослав Давидович — с декабря 2004 года по июнь 2007 года
 Владимир Шаповал — с июня 2007 года по июль 2013 года
 Михаил Охендовский — с 6 июля 2013 года по 20 сентября 2018 года
 Татьяна Слипачук — с 5 октября 2018 года по 13 сентября 2019 года
 Олег Диденко — с 4 октября 2019 года

Примечания

Ссылки 
 Персональный состав Центральной избирательной комиссии Украины
 Сайт ЦИК Украины (укр.)
 Закон о ЦИК Украины (укр.)
 База данных «Законодательство Украины» (сайт Верховной Рады Украины)

Центральные избирательные комиссии
Выборы на Украине
Государственное устройство Украины